La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato nel Lazio nella stagione 1953-1954.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale 

Verdetti
Italcalcio promossa in IV Serie 1954-1955.
ALMAS ripescata al posto della Fiorentini.
Viterbese, Tarquinia e Torrimpietra retrocesse in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale 

Verdetti
Ceccano promosso in IV Serie 1954-1955.
Fiorentini SpA scioltasi a fine stagione.
STEFER, Trionfalminerva, Velletri e Ostiense retrocesse in Prima Divisione.

Finali per il titolo
Andata: a Ceccano il 16 maggio, Annunziata-Italcalcio 3-1;
Ritorno: a Roma il 22 maggio, Italcalcio-Annunziata 3-1(??);
Spareggio: a Roma il 30 maggio, Italcalcio-Annunziata 3-1.
Italcalcio campione dilettantistico laziale 1954.

Note

Bibliografia 
 Annuario 1953-1954 della F.I.G.C. - Roma (1954)

Voci correlate 
 Promozione Lazio 1952-1953
 Promozione Lazio 1954-1955

Lazio